

Personnalités 

 René Spies : pilote de bobsleigh
 August Spies : activiste anarchiste
 Liesbeth Spies (1966-), est une femme politique néerlandaise
 Jean Spies (1989-), est un coureur cycliste sud-africain

Médias 
 Spies : court métrage britannique de Frank Wilson (1915)
 Spies : cartoon de la série Private Snafu réalisé par Chuck Jones (1943)
 Totally Spies! : série télévisée
 Spies Like Us (1985) : film humoristique américain
 Spies (série TV) de Thomas Brady 'C of B' avec Barry Corbin  (1987)
 Spies (téléfilm) de Kevin Connor (1992)

Voir aussi 

 SPIE : Société parisienne pour l'industrie électrique
  :  page d’homonymie